HCB peut faire référence à :
 Henri Cartier-Bresson, un photographe français ;
 hexachlorobenzène, une molécule interdite depuis la Convention de Stockholm ;
 Haut Conseil des biotechnologies, un organisme public français ;
 Huileries du Congo belge, une entreprise agricole du Congo-Kinshasa.

Homonymie d'acronyme